Стэ́нли Кёрк Бёрел (; , Окленд, Калифорния, США), известный как MC Hammer (Эм Си Хэммер, Эм Си Хаммер) — американский рэпер, позже — проповедник и телеведущий.

Биография 
Стэнли Кёрк Бёрел родился 30 марта 1962 года. В бейсбольной команде родного Окленда он выполнял обязанности бэтбоя — технического работника, ответственного за состояние бейсбольных бит. Игроки той команды вспоминали, что маленький Стэн был «ушами и глазами» хозяина команды, информируя его о разговорах в раздевалке. Но несмотря на всю свою непочётную деятельность, выйти на бейсбольное поле в составе Окленда Хаммеру так и не довелось.

Не став бейсболистом, Стэнли преуспел на музыкальной стезе. Псевдоним Hammer Стэнли Кёрк Бёрел взял в честь бейсбольного игрока Хэнка Аарона, по прозвищу Hammer, на которого он был очень похож. В 1987 году молодой человек серьёзно взялся за рэп. Первый альбом, изданный на независимом лейбле, разошелся тиражом 60 000 копий, что вызвало интерес Capitol Records. Они переиздали его с минимальными изменениями под названием Let’s Get It Started. Альбом разошёлся трёхмиллионным тиражом и принёс рэперу славу.

Три года спустя в 1990 году вышел самый знаменитый альбом Хаммера Please Hammer, Don’t Hurt ’Em, включавший знаменитый сингл U Can’t Touch This. Он был подготовлен, записан и сведён Фелтоном Пилейтом и Джеймсом Эрли на передвижной студии в автобусе во время тура в 1989 году. Этот альбом продался более десяти миллионов раз и предположительно является самым продаваемым альбомом в истории хип-хопа.

В 1990 году MC Hammer достиг наибольшей популярности и стал первым исполнителем в хип-хопе, получившем бриллиантовый диск (свыше 10 млн проданных альбомов). Многие представители хип-хоп-сообщества отреагировали на этот успех неодобрительно. 3rd Bass, D.O.C. и Ice Cube поочерёдно высмеяли Хаммера в своих клипах. Единственным, кто высказался в его защиту, оказался Ice-T. В 1991 году альбом Too Legit To Quit сделал Хаммера ещё более популярным.

В 1994 году Hammer отбросил от своего сценического имени буквы MC (Master of ceremony), заключил контракт с лейблом Giant Records и издал следующий альбом Funky Headhunter. В этот период исполнитель стал менее поп-ориентированным, что поспособствовало падению его популярности. В частности, клип, где MC Hammer представал в одних плавках, руководство телеканала MTV сочло неформатным и со скандалом исключило из эфира. Успех рэпера продолжал рушиться: вышедший в 1995 году альбом Inside Out провалился в продаже. Постоянный продюсер Хаммера, автор большинства его хитов Фелтон Пилейт, расстался со своим подопечным. Лейбл расторг контракт с артистом. В конце концов, MC Hammer был вынужден признать себя банкротом. По состоянию на апрель 1996 года его долги составляли 13 миллионов долларов.

В попытке начать всё сначала артист ушёл на Death Row Records. MC Hammer так и не издал ни одного альбома на этом лейбле, однако его совместные записи с Тупаком попали в интернет уже после смерти последнего. Следующий альбом Хаммера Family Affair (1998) не принёс ему славы. В 1997 году популярность его музыки достигла минимума. В это время Бёрел начал верить в Бога и писать стихи и музыку в стиле рэп на тему христианства.

Атака на небоскребы 11 сентября 2001 года вывела репера из творческого анабиоза: Hammer издал альбом патриотических песен Active Duty, однако он также провалился. В 2006 году Hammer записал альбом Look Look Look, который стал очередной неудачей в его карьере.

В конце 2012 года Hammer появился на 40 церемонии American Music Awards, он выступил вместе с исполнителем PSY, станцевав под мэшап Gangnam Style и Too Legit to Quit.

Личная жизнь 

В 1985 году на церковном собрании познакомился со Стефани Фуллер; 21 декабря того же года женился на ней. В браке почти 35 лет. У пары пять детей: три сына (Стенли, Джеремиа и Сэмуэл) и две дочери (Сара и А'Кейба). Вместе с племянником Джамарисом и двоюродным братом Марвом проживают на ранчо Хаммера в Трейси (Калифорния).

Дискография

Альбомы 
 1987: Feel My Power
 1988: Let’s Get It Started 
 1990: Please Hammer, Don’t Hurt ’Em
 1991: Too Legit to Quit
 1994: The Funky Headhunter
 1995: Inside Out
 1996: Too Tight
 1998: Family Affair
 2001: Active Duty
 2003: Full Blast
 2006: Look Look Look
 2008: Platinum

Сборники 
 1995: Greatest Hits
 1998: Back 2 Back Hits
 2000: The Hits

Фильмография

Награды 
 1990 — MTV Video Music Awards в категориях «Лучшее рэп-видео» и «Лучшее dance-видео»
 1990 — American Music Awards — в категориях «Лучший рэп/хип-хоп артист» и «Лучший рэп/хип-хоп альбом» (Let’s Get It Started)
 1991 — American Music Awards в категории «Лучший R’n’B исполнитель», «Лучший рэп/хип-хоп исполнитель», «Лучший рэп/хип-хоп альбом»
 1991 — «Грэмми» в категориях «Лучшая песня в стиле ритм & блюз», «Лучшая песня R’n’B», «Лучшее видео», «Лучшее рэп-выступление»
 1991 — Brit Awards в категории «Лучший международный новый исполнитель»
 1992 — «Золотая малина» за «Худшую песню к фильму» (фильм Семейка Аддамс)

См. также 
 Список самых дорогих музыкальных видеоклипов

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в Окленде (Калифорния)
Рэперы США
Лауреаты премии «Золотая малина»
Лауреаты премии «Грэмми»
Лауреаты премии BRIT Awards
Победители MTV Video Music Awards
Исполнители Capitol Records
Исполнители Death Row Records
Артисты, известные под псевдонимами